Palabras cruzadas es un pasatiempo que consiste en colocar una serie de palabras sobre un casillero en posiciones verticales u horizontales de modo que se cruzan por determinadas letras.

También puede referirse a:

Scrabble, también conocido como Palabras cruzadas;